Олег Фёдорович Твердовский (18 мая 1976, Донецк, Украинская ССР, СССР) —российский хоккеист, защитник. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2009, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2003, 2006). Заслуженный мастер спорта России (2002). Чемпион России по хоккею с шайбой в сезонах 2003/2004, 2007/2008. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011.

Биография 
В возрасте 16 лет, тренер хоккейного клуба Крылья Советов Игорь Дмитриев, пригласил талантливого игрока в Москву. В 17 лет Твердовский дебютировал в основном составе «Крыльев». Хоккеист моментально заявил о себе: он выделялся чётким пониманием игры, хорошим поставленным броском, умением отлично владеть коньками.

Олег был самым молодым капитаном «Крылышек». Игорь Дмитриев особо отметил наличие талантливых игроков в команде таких как Твердовский, Александр Королюк и Алексей Морозов. В составе «Крыльев Советов» Олег Твердовский провёл 67 матчей, забил 4 шайбы и сделал 11 результативных передач.

Олег Твердовский был выбран под номером 2, самым высоким номером драфта НХЛ для игроков бывшего СССР (на тот момент). В 1994 году Твердовский перебрался в НХЛ, где провёл два неполных сезона в Анахайме, в 1996 Олега обменяли в клуб Виннипег Джетс. Надо отметить, что руководство Анахайма стремилось заполучить талантливого финского нападающего Теему Селянне. Позже, команда из Виннипега перебралась в США, в Аризону. Новый клуб Олега Твердовского Финикс Койотис не выделялся в лиге особыми успехами, но сам российский защитник стал яркой фигурой в команде. В 1997 году Олег Твердовский принял участие в матче всех звезд НХЛ. В Виннипеге и Финиксе в общей сложности Твердовский провёл 4 сезона, сыграл в 292 матчах, забил 31 шайбу и 106 раз ассистировал партнёрам.

После окончания сезона 1998/1999, Олег Твердовский вновь отправился в Анахайм. Проведённые в НХЛ 5 сезонов, прибавили Твердовскому уверенности и опыта. В Калифорнии Олег отыграл 3 сезона за Анахайм, провёл на площадке 237 матчей, причём в сезонах 1999/2000 и 2000/2001 Олег отыграл все матчи регулярного сезона НХЛ. В форме «уток» Олег забросил в ворота соперников 35 шайб и отметился 101 раз как ассистент.

Летом 2002 года Твердовский, в результате обмена игроков был обменян в Нью-Джерси Девилз, отыграв сезон в котором, Олег выиграл Кубок Стэнли. В составе Нью-Джерси Олег Твердовский провёл 50 матчей, и набрал по системе «гол+пас» 13 баллов (5+8).

В 2003 году Олег возвращается в Россию, стал игроком и капитаном омского «Авангарда». Выступая в матчах за Авангард под номером 70, Олег получил прозвище Т-70. Во время локаута, Олег выступал вместе с Яромиром Ягром. В сезоне 2003/04 Твердовский и его команда, обыграв хоккеистов магнитогорского «Металлурга», стали чемпионами России по хоккею. В сезонах 2004, 2005 провел за «Авангард» 127 игр, забросил 21 шайбу, сделал 36 передач, набрал 158 минут штрафа.

Отыграв в Омске, Олег на правах свободного агента вновь отправился играть в НХЛ. На этот раз в «Каролину Харрикейнз», в составе «Ураганов» Олег отыграл 72 матча, забросил 3 шайбы и сделал 20 передач, а по итогам сезона выиграл Кубок Стэнли, став двукратным обладателем этого трофея. После окончания сезона 2005/2006 Олег перешёл в «Лос-Анджелес Кингз», в составе «Королей» выступал с бывшим игроком «Крыльев Советов» Александром Фроловым. За «Кингз» Олег провёл 26 матчей и отметился 4 передачами. После окончания сезона в НХЛ, Олег принял предложение перейти в уфимский «Салават Юлаев», в составе которого в 2008 году и 2011 году становится чемпионом России.

21 ноября 2011 года клуб Салават Юлаев внёс Олега Твердовского в список отказов, вследствие чего любой клуб КХЛ мог забрать его без какой-либо компенсации в течение 48 часов, чего не произошло и Олег был командирован в фарм-клуб «Салавата Юлаева» — нефтекамский «Торос», где провёл два матча до расторжения контакта.

5 декабря перешёл в магнитогорский «Металлург».

1 мая 2013 года Твердовский и ещё 7 игроков покинули «Металлург».

19 декабря 2013 года со слов агента стало известно, что Олег Твердовский завершил карьеру игрока.

Международная 
Олег Твердовский принимал участие в международных турнирах в составе сборной России: Кубок мира, трижды играл на чемпионатах мира в 1996, 2001 и 2009 годах. В 2009 году стал чемпионом мира. В 2002 — бронзовый призёр Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Межнациональной хоккейной лиги 1993 года.
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1994 года.
 Бронзовый призёр ЗОИ 2002.
 Двукратный обладатель Кубка Стэнли: 2002/03, 2005/06.
 Трёхкратный чемпион России: 2003/04, 2007/08, 2010/11
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года.
 Чемпион мира 2009 года
 Обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Украины
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Заслуженные мастера спорта России
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»